Хэндс () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэндс, Грег (род. 1965) — британский политик.
 Хэндс, Израэль (1701—1741) — британский пират.
 Хэндс, Марина (род. 1975) — французская актриса.